

Cinema 
Connected – film del 2008 diretto da Benny Chan
Superconnessi (Connected) – film del 2020 diretto da Mike Rianda

Musica 
Connected – album del 1992 degli Stereo MCs
Connected – brano musicale del 2003 di Ayumi Hamasaki
 Connected – album dei Foreign Exchange del 2004
Connected – brano e album musicale del 2010 di Gary Wright

Altri progetti